A 2008–2009-es magyar kupa sorozatának küzdelmei 2008 augusztusában kezdődtek. A megyei selejtezők már 2007 augusztusában megkezdődtek, és a selejtezőket a 2007-2008-as szezonnal párhuzamosan rendezték meg, általában szerdai napokon. Összesen 118 csapat jutott fel az országos táblára és hozzájuk csatlakoznak az NB I-es és NB II-es csapatok.

Selejtezők

Országos főtábla

1. forduló 

Hivatalos játéknap: 2008. augusztus 10.

Eredmények 

1 – A Tatai HAC csapata 2008 nyarán megszűnt, helyét a Komáromi VSE foglalta el.

részletek

Abaújszántó-Várda SE 

Abaújszántó VSE-Várda SE 1-3 (1-1) 
Abaújszántó, 100 néző. V.: Orosz.
Abaújszántó: Szerencsi – Paranai G. (Paranai K.), Konyecsnyik, Vodicska, Vasas, Matisz, Pachinger, Mató, Koppány, Jáger, Soltész P. Játékosedző: Pachinger
János. 
Várda SE: Tuska – Szeles, Balogh G., Jánvári, Cseke (Csuka), Baksa, Kalu, Dolhai, Kerepesi (Brankovics), Varga (Szabó T.), Balázsi. Edző: Kocsis János. 
G.: Jáger, ill. Balázsi (2), Kalu.

Tomor-Lak-Tiszabecs 

Tomor-Lak-Tiszabecs 4-1 (2-0) 
Lak, 200 néző. V.: Szabó S. 
Tomor-Lak: Grolmusz – Mikó, Toszegi (Kótai L.,), Illés M. (Szabó), Városi, Tóth, Molnár (Barbarics), Szita, Kótai F., Dobondi, Kalász. Edző: Szilvai Attila. 
Tiszabecs: Osan – Nagy P., Kövesligeti, Fekete T., Bartha S., Pálfi (Garda), Némethi, Batfalschi, Zámbó, Riskó (Rózsa), Ács G. Edző: Szécsi Zoltán. 
G.: Toszegi, Tóth, Kótai F., Dobondi. ill., Zámbó. 
Kiállítva: Fekete T.

Tiszapalkonya-Ajak 

Tiszapalkonya-Ajak SE 0-0 (hu büntetőkkel 4-2) 
Tiszapalkonya, 300 néző. V.: Buczkó. 
Tiszapalkonya: Serki – Barna, Vámosi, Bolykó, Gellérfi, Kiss R., Bakó, Mátyás, Kiss K. (Huszár), Pelyhe (Imre), Hangácsi. Edző: Imre Gyula. 
Ajak: Leskovics A. – Takács J., Kovács Z., Orosz I., Szanyi, Kovács L. (Kaibás), Poncsák, Berki (Turik), Magyar P., Paráda, Horváth A. (Varga A.). Edző: Gyüre József.

Dombrád-Sárospatak 

Dombrád-Sárospatak 3-0 (2-0) 
Dombrád, 100 néző. V.: Kövér. 
Dombrád: Virág – Tóth Á., Révész, Lukács Zs. (Háda), Sebok I., Ágoston, Simon Zs. (Dócs), Mándi L. (Seres), Birovecz, Kamarás, Tóth T. Játékosedző: Seres
Zsolt. 
Sárospatak: Braun Zs. – Szoke Z., Szabó S., Nagy B., Oldal, Bajnok Z. (Takács), Kecskés T., Tóth D., Kerékgyártó K. (Girling Cs.), Pothurszky, Horváth Zs. 
(Girling Gy.). Edző: Zsófi József. 
G.: Birovecz (2), Sebok. Jók: Virág, Sebok, Birovecz, Kamarás, ill. Tóth R., Pothurszky.

Sajókaza-Eger 

Sajókaza-Egri FC 2-3 (1-0) 
Sajókaza, 360 néző. V.: Vitkai. 
Sajókaza: Venczel – Asszony, Rimavölgyi (Rákos), Tamás, Menyhért, Zuti, Szikszai, Dorgai L., Tátrai, Somogyi, Nyíri (Harnócz). Edző: Kálmán Vilmos. 
Egri FC: Áncsán – Kovács, Baji, Várkonyi, Malik (Veréb), Nagy, Bajzát (Rácz), Gáspár, Lehóczky, Domán (Bánka), Szabó. Edző: Horváth Tamás. 
G.: Szikszai, Tátrai, ill. Bajzát (2), Bánka.

Bogács-Pétervására 

Bogács-Pétervására 0-2 (0-2) 
Bogács, 150 néző. V.: Tóth P. 
Bogács: Bencsik – Jablonkai, Jankó, Derda, Varga, Fehér, Kiss G., Dudás, Orosz (Pintér), Huszár (Kohári), Tóth T. Csapatvezeto: Lázár József. 
Pétervására: Lázár – Pintér (Bukrán), Tarlósi, Balázs (Danó), Érsek (Molnár), Nánási, Tábori, Tóth, Stark, Kisbali, Baranyi. Edző: Bukrán Csaba. 
G.: Stark, Kisbali. Jók: Jablonkai, Dudás, ill. Lázár, Nánási, Tábori, Baranyi.

Putnok-SBFC 

Putnok-SBFC 1-1 (1-1) (1-2 hosszabbítás után) br>
Putnok, 150 néző V.: Varga 
Putnok: Varsányi – Szabó, Czövek, Sipos, Sándor, Juhász(Boczki), Buku(Czirle), Madarász(Szakács), Bányász, Lázár, Sápi. Edző: Koszta Péter 
SBFC: Kiss M. – Birincsik, Pingiczer Galabács (Szucs Á.), Novák – Híres, Csatlós Cs., Oláh (Varga), Németh – Csatlós T., Jefferson. Edző: Kis Károly. 
G.: Lázár ill. Jefferson, Csatlós T. 
Kiállítva: Varsányi ill. Híres

második forduló 

játéknap: 2008. augusztus 20.

eredmények 

Az ESMTK (NB2) csapata erőnyerő.*

 A tavalyi szezonban az NB1-től búcsúzó FC Sopron alanyi jogon indulna a Magyar Kupa idei kiírásának országos 2. fordulójában, de mivel az együttes megszűnt, és az MLSZ nem töltötte fel a helyét, ezért a soproniaknak kisorsolt ellenfél játék nélkül kerül a 3. fordulóba.

részletek

harmadik forduló 

játéknap: 2008. szeptember 3.

szeptember 2., 16:00

Tuzsér (NB III.) - Mezőkövesd (NB III.): 1-1 (büntetőkkel: 4-3)

szeptember 3., 15:30

Integrál DAC (NB II.) - Szombathelyi Haladás (NB I.) 0-1

Celldömölk VSE (NB III.) - SVSE-GYSEV (NB III.) 2-1

Mosonmagyaróvári TE 1904 (NB III.) - Lombard Pápa (NB II.) 2-4

Veszprém FC (NB III.) - ZTE FC (NB I.) 2-1

Rum KSC (Megye I.) - Nagykanizsai TE 1866 MÁV (NB III.) 3-1

Andráshida LSC (Megye I.) - Kaposvári Rákóczi (NB I.) 0-1

Gránit Gyógyfürdő (Megye I.) - Barcsi SC (NB II.) 1-0

Kozármisleny (NB II.) - Paksi FC (NB I.) 1-0

Decs KSE (Megye I.) - Pécsi MFC (NB II.) 1-4

Makó FC (NB II.) - Békéscsaba 1912 Előre (NB II.) 1-0

Algyő SK (NB III.) - Orosháza (NB III.) 1-0

FC Tatabánya (NB II.) - Fehérvár FC (NB I.) 0-3

Viadukt SE-Biatorbágy (Megye I.) - Dunaújváros FC Prelasti (NB II.) 3-4

REAC II. (BLSZ I.) - Fehérvár FC II. (NB III.): 1-3

Vecsés FC (NB II.) - Újpest FC (NB I.) 1-1 (büntetőpárbaj 4-5)

Dunaharaszti MTK (NB III.) - Vasas (NB I.) 2-4

FC Dabas (NB III.) - REAC (NB I.) 0-6

Jászberényi SE (NB II.) - Kecskeméti TE-ERECO (NB I.) 1-3

ESMTK (NB II.) - Szolnoki MÁV-Mondi (NB II.) 4-3

Salgótarján-Baglyas FC (NB III.) - Kazincbarcika BSC FC (NB II.) 0-1

Újszász (Megye I.) - Szécsény VSE (Megye I.): 5-1

Nyírtelek SE (Megye I.) - Diósgyőri VTK (NB I.) 2-5

Bőcs KSC (NB II.) - Nyíregyháza (NB I.) 1-0

Várda SE (NB III.) - Debreceni VSC II. (NB II.) 1-5

szeptember 3., 16:30

III. ker. TUE (NB III.) - Felcsút (NB II.): 2-5

Tura VSK (NB III.) - Budapest Honvéd (NB I.) 1-2 (h.u.)

szeptember 3., 17:00

Szigetszentmiklósi TK (NB III.) - FTC (NB II.) 1-1 (büntetőpárbaj: 2-3)

szeptember 4., 16:00

Szentlőrinci SE (NB III.) - BFC Siófok (NB I.) 0-2 (h.u.)

következő fordulóban részt vevő csapatok 

NB I.: MTK, Debrecen, Győr, Haladás, Kaposvár, Fehérvár, Újpest, Vasas, Honvéd, REAC, Kecskemét, Diósgyőr, Siófok

NB II.: Pápa, Kozármisleny, Pécs, Makó, Ferencváros, ESMTK, Kazincbarcika, Bőcs, Debrecen II., Dunaújváros, Felcsút

NB III.: Celldömölk, Veszprém, Fehérvár II., Algyő, Tuzsér

Megye I.: Újszász, Zalakaros

Megye II.: Rum

negyedik forduló 
sorsolás: szeptember 10., 11:00

játéknap: 2008. szeptember 24.

eredmények 
2008. szeptember 17.

Algyő (NB III.) - Debrecen (NB I.): 1-10

2008. szeptember 23.

Erzsébet (NB II.) - Kecskemét (NB I.): 0-4

Kozármisleny (NB II.) - MTK Budapest (NB I.): 2-2 (büntetőkkel: 3-6)

Felcsút (NB II.) - Fehérvár (NB I.): 1-1 (büntetőkkel: 5-6)

2008. szeptember 24.

Tuzsér (NB III.) - Újpest (NB I.): 1-2

Dunaújváros (NB II.) - Bőcs (NB II.): 1-1 (büntetőkkel: 6-7)

Zalakaros (Megye I.) - Kaposvár (NB I.): 0-6

Rum (Megye II.) - Siófok (NB I.): 0-3

Celldömölk (NB III.) - Lombard Pápa (NB II.): 0-4

Fehérvár II. (NB III.) - Veszprém (NB III.): 4-0

Makó (NB II.) - Diósgyőr (NB I.): 1-0

Kazincbarcika (NB II.) - Vasas (NB I.): 2-1

Debrecen II. (NB II.) - Budapest Honvéd (NB I.): 0-1

Újszász (Megye I.) - Rákospalota (NB I.): 0-3

Pécsi MFC (NB II.) - Győri ETO (NB I.): 0-5

2008. szeptember 25.

Ferencváros (NB II.) - Haladás (NB I.): 1-2

A következő fordulóban részt vevő csapatok 

NB I.: Debrecen, Kecskemét, MTK Budapest, Fehérvár, Kaposvár, Siófok, Budapest Honvéd, Rákospalota, Újpest, Győri ETO, Haladás

NB II.: Lombard Pápa, Makó, Kazincbarcika, Bőcs

NB III.: Fehérvár II.

nyolcaddöntő

odavágók 

2008. október 8.

Fehérvár II. (NB III.) - Siófok (NB I.): 0-4

Makó (NB II.) - Honvéd (NB I.): 0-2

Kazincbarcika (NB II.) - Pápa (NB II.): 2-0

Kaposvár (NB I.) - MTK (NB I.): 2-4

Kecskemét (NB I.) - Rákospalota (NB I.): 1-1

Bőcs (NB II.) - Újpest (NB I.): 0-3

Fehérvár (NB I.) - Debrecen (NB I.): 2-1

2008. október 10.

Haladás (NB I.) - Győr (NB I.): 3-2

visszavágók 

2008. október 21.

MTK (NB I.) - Kaposvár (NB I.):6-1

Honvéd (NB I.) - Makó (NB II.) :3-1

Debrecen (NB I.) - Fehérvár (NB I.) :1-0

2008. október 22.

Siófok (NB I.) - Fehérvár II. (NB III.) :4-1

Rákospalota (NB I.) - Kecskemét (NB I.) :2-2

Pápa (NB II.) - Kazincbarcika (NB II.) :1-1

Győr (NB I.) - Haladás (NB I.) :4-0

Újpest (NB I.) - Bőcs (NB II.) :7-0

A negyeddöntő résztvevői

Negyeddöntők 

Játéknapok: 2009. március 10. és 11. illetve március 17. és 18.

|}

Elődöntő 
Játéknapok: 2009. április 15. és április 22.

|}

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Rövidítések 
jn: játék nélkül
fsz: félbeszakadt
hu: hosszabbítás után
ni: nincs információ
…: a fordulóban további mérkőzéseket is játszanak.
eh: elhalasztva

További információk 
 Az MLSZ hivatalos honlapja 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa